naselja
Pale, gradić u BiH
Pale (Srebrenica, BiH), selo u BiH
Pale (Kefalonija, Grčka), napušteni starogrčki gradić u Grčkoj
Pale (Kreta, Grčka), selo u općini Finikas na otoku Kreti u Grčkoj
The Pale ili English Pale (irs. An Pháil, An Pháil Shasanach), ist. dio Irske koji je bio pod izravnom vlašću engleske krune u srednjem vijeku
Pale, Indija, gradić u Indiji
rijeke
Pale (rijeka, Estonija)
glazba
Pale (album), glazbeni album Toada the Wet Sprocketa
The Pale (sastav), irski glazbeni sastav
The Pale, preimenovan u The Pale Pacific, američki indie rock sastav
šport
pale (hrvanje), starogrčko hrvanje